Saint-Clément (Aisne)  – comune francese
Saint-Clément (Allier)  – comune francese
Saint-Clément (Ardèche)  – comune francese
Saint-Clément (Cantal)  – comune francese
Saint-Clément (Corrèze)  – comune francese
Saint-Clément (Gard)  – comune francese
Saint-Clément (Meurthe e Mosella)  – comune francese
Saint-Clément (Yonne)  – comune francese